Уррош () — португальська власна назва.

Топоніми

Уррош (Могадору) — парафія.
 Уррош (Торре-де-Монкорву) — парафія.